Le nom La Compagnie peut faire référence à :
 La Compagnie Boutique Airline, compagnie aérienne française spécialisée dans le transport de passagers en classe affaire.
 La Compagnie, société fictive de la série télévisée Heroes.
La Compagnie, structure de production créée par Norbert Saada, en 1978